Абуль-Фарадж бин Гарун (Abū'l-Faraj bin Hārūn al-Malaṭī, ), с принятием епископского звания взявший имя Григория (Ġrīġūriyūs), и имевший прозвище Бар-Эбрей (Bar ʿEbrāyā, ; 1226, Малатья, Конийский султанат, ныне территория Турции, — 30 июня 1286, Марага, Иран) — сирийский церковный деятель, писатель и учёный-энциклопедист.

Бар-Эбрей — прозвище, долго считавшееся означающим «сын еврея». Однако его отец был христианином яковитского обряда. Возможно, что прозвище происходит от названия его родного города Эбро (ʿEbrā); слово «бар» в сирийском языке означает «сын того-то» и «выходец из».

Основные сочинения Бар-Эбрея написаны по-сирийски и по-арабски.

Ранние годы 
Абу-ль-Фарадж родился в 1226 году в городе Малатья в семье врача Аарона (арабское имя — Харун бин Тума аль-Малати). Семья была достаточно состоятельной. Кроме родного сирийского Абу-ль-Фарадж владел арабским, армянским, греческим, персидским, различными монгольскими диалектами, изучал также — богословие и философию. Под руководством отца и других известных врачей города он также приобщался к врачебному искусству.

В 1243 году, опасаясь наступления монгольской армии, большая часть населения города бежала в Халеб. Однако врач Аарон с семьёй остался в Малатье и уже в 1244 поступил на службу к одному из монгольских военачальников, с которым некоторое время разъезжал по завоёванным территориям. В том же году Аарон был отпущен со службы и перебрался вместе с семьёй в Антиохию, столицу Антиохийского княжества. Здесь Абу-ль-Фарадж продолжил своё образование. Вскоре он стал монахом одного из яковитских монастырей, а позднее отправился в Триполи.

Церковная деятельность 
В 1246, на двадцатом году жизни Абу-ль-Фарадж был посвящён яковитским патриархом Игнатием III в епископы Губоса (близ Малатьи) и принял имя Григорий. Год спустя он стал епископом Лакабены, а в 1253 был переведён с тем же чином в Халеб. В 1264 году новый патриарх Игнатий IV назначил Абу-ль-Фараджа мафрианом яковитов Месопотамии, он оставался на этом посту до самой смерти.

Абу-ль-Фарадж не раз бывал в Мараге и Тебризе, столице государства Хулагуидов, встречался с ильханами Абагой и Текудером. В 1268 году он совершил поездку сначала в Тебриз, затем в Марагу, где в яковитском монастыре читал лекции о Евклиде. Через четыре года там же Абу-ль-Фарадж читал о «Вселенной» Птолемея. Мафриан способствовал строительству культовых сооружений в этих городах: по его распоряжению в 1272 году была построена молельня новой церкви в Мараге, а в 1282 — новая церковь в Тебризе.

Поскольку Абу-ль-Фарадж старался защитить перед монгольскими правителями всех христиан, независимо от принадлежности к различным течениям, в своё первое посещение Мараги, где яковитов было мало, он был с почётом встречен всеми христианами города. Смерть Абу-ль-Фараджа, последовавшая в том же городе 30 июня 1286 года, была с горечью воспринята жителями. Несторианский католикос мар Ябалаха III призвал горожан в знак траура не открывать лавок и не вести торговлю. Яковиты, несториане, григориане, православные — исполнили просьбу католикоса.

Труды 
Абу-ль-Фарадж был одним из самых плодовитых и выдающихся сирийских писателей. Во всех его сочинениях виден добросовестный и критический исследователь, который старается глубже вникнуть в причинную связь событий. Современники называли его Красой века (Farîd al zamân) вследствие его отличных познаний во всех науках.

Главный исторический труд Абу-ль-Фараджа «Хроника» излагает все познания его и его предшественников в области истории и состоит из двух частей. Первая часть, посвящённая гражданской и политической истории, известна под названием «Chronicon syriacum» и была издана П. И. Брунсом и Г. В. Киршем в 1789 г. Второй том содержит историю сирийской церкви, а также несториан и антиохийского патриархата, — издан Ж. Б. Аббелоосом и Т. Ж. Лами (3 тома, Лёвен, 1872—74).

Некоторые отрывки его обширного богословского сочинения «Сокровища тайн» (Aussar râfe) сделались известны благодаря Бернштейну, стараниями которого они изданы в Бреславле.

Полное собрание грамматических трудов Абу-ль-Фараджа выпустил аббат Мартен «Oeuvres grammaticales d’Aboul-Faradj dit Bar Hebraeus», ч. 1 и 2, (Париж, 1873), а его краткую сирийскую грамматику издал Берто (Гётт., 1843).

Автобиография его напечатана Иосифом Ассемани в «Bibliotheca orientalis» (т. 2), где вместе с тем помещён полный перечень сочинений Бар-Эбрея. В последние месяцы своей жизни Абу-ль-Фарадж работал по просьбе друзей над составлением на арабском языке извлечения из его обширнейшего исторического сочинения. Это извлечение издал Е. Покок под названием «Abulpharagii historia dynastiarum» (Оксфорд, 1663).

См. также 

 Мар Ябалаха III

Примечания

Библиография

Сочинения Абу-ль-Фараджа 
Переводы на русский
 
  
Переводы на английский

Литература

Ссылки 
 Абуль-фарадж и его «Книга занимательных историй»
 

Арабские медики
Сирийские писатели
Историки XIII века
Медики XIII века‎
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1226 году
Умершие в 1286 году
Умершие 30 июня
Хронисты
Епископы Сирийской православной церкви
Историки церкви
Арабские философы
Энциклопедисты
Писатели по алфавиту
Историки по алфавиту